Detta är en lista över sjöar i Halmstads kommun ofta baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Halmstads kommun.

Lista

Halmstads kommun
 Lista